Envole est un Espace numérique personnel pour l'éducation.

Il est mis à disposition par le Pôle logiciel libre EOLE. Il est le fruit d'une mutualisation inter-académique (Aix-Marseille, Besançon, Créteil, Dijon, La Réunion, Orléans-Tours, Poitiers, Reims) coordonnée par une entreprise.

Envole est le nom donné à la brique (un socle d'applications) qui s'installe directement sur l'une des méta distributions EOLE.

Une fois installé et personnalisé dans les académies, Envole prend différents noms tel qu'ENOE dans l'académie de Besançon, i-Cart dans l'académie de Poitiers, le Cartable en ligne dans l'académie de Créteil, PRO.V.E.N.C.E dans l'académie d'Aix-Marseille, CLOE dans l'académie de Dijon, Métice dans l'académie de La Réunion ou, plus simplement, ENT de la Nouvelle Calédonie.

Ce logiciel propose une interface de type portail Web 2.0 qui permet l'interaction entre un utilisateur et son environnement numérique résultant de l'utilisation de services hétérogènes.

Il centralise dans une seule interface l'ensemble des applications de l'utilisateur : courriel, agenda, dossier personnel, B2I, blog, gestion de notes, gestion des absences, etc.

Envole est adapté pour mettre en œuvre un Portail intranet académique (PIA) ou un Portail internet établissement (PIE).

MesServices.etudiant.gouv.fr, le site officiel du portail de la vie étudiante du réseau des œuvres universitaires et scolaires ainsi que TRANSNUM, le portail des agents publics en BFC s’appuient également sur la solution Envole.

Envole est personnalisable, l'administrateur peut imposer des onglets, des widgets sur une page et des applications sur le bureau, l'utilisateur peut ajouter des onglets, gérer ses marque-pages et choisir ses widgets.

Pour l'authentification des utilisateurs, Envole utilise un serveur SSO qui lui-même s'appuie sur un annuaire OpenLDAP.

L'utilisation d'un tel serveur permet de centraliser l'authentification. Ainsi, les utilisateurs se connectent à l'une des applications utilisant le service SSO, naviguent sur les autres applications sans avoir besoin de se ré-identifier sur chacune d'entre elles.

Les applications web disponibles sur le module Scribe utilisent ce serveur SSO pour l'authentification.

Historique du projet 

Envole 1 a été créé en 2006 par l'académie de Créteil pour construire sa solution ENT, le Cartable en ligne. Une  première diffusion est réalisée auprès des 20 collèges de l’opération Ambition-Réussite.

À la demande du ministère de l'Éducation nationale, les différentes évolutions ont permis la sortie d'une version 1.5 permettant l'utilisation d'Envole dans d'autres académies.

En 2007, Envole 1.5 est stable et parfaitement utilisable. Il est toutefois monolithique (modularité réduite) et n'évoluera plus. Dans le même temps, l’académie de Dijon développe un projet avec des fonctionnalités équivalentes, à partir d’une solution technique très proche avec en appui le pôle national de compétences EOLE. Le ministre de l’Éducation Nationale demande à chaque académie, de mettre à disposition de ses personnels, un portail intranet et/ou internet qui fournirait les services numériques (applications nationales ou développées localement) nécessaires à l’exercice de leurs missions (messagerie, agenda, gestion documentaire…). Des académies choisissent le socle Envole pour leur Portail Intranet Académique (PIA).

En 2009, les académies de Créteil et de Dijon décident de mutualiser leurs moyens pour livrer une solution unique, Envole 2.0. Les académies de la Guadeloupe et de la Réunion apportent des contributions très actives au développement. Avec l’accord du ministère de l’Éducation nationale, le pôle de compétence EOLE est chargé de sa diffusion et participe à l'élaboration de la solution, en particulier sur les aspects annuaire LDAP et authentification SSO.

Envole 2.0 est livré en . Cette version est modulaire et propose de nouvelles applications web.

En 2011, date de publication d'Envole 3.0, la convention s’ouvre aux académies de Besançon et Poitiers et les académies d’Aix-Marseille et d’Orléans demandent à faire partie des académies mutualisatrices. La numérotation de version suit désormais les numéros de version de la méta-distribution EOLE.

En 2012, 11 académies utilisent la suite Envole comme support de leur ENT et ont des partenariats avec 20 conseils généraux et régionaux.

En 2014, 8 académies utilisent la suite Envole comme support de leur PIA et 813 établissements utilisent la suite Envole comme ENT et ont des partenariats avec 21 conseils généraux et régionaux.

En 2015, la version Envole 4 est diffusée pour les modules EOLE 2.4.2. Cette version propose de nouvelles applications web dont . Elle est le résultat de la mutualisation entre les académies d'Aix-Marseille, de Besançon, de Créteil, de Dijon, de La Réunion, d'Orléans-Tours, de Poitiers, de Caen, de Grenoble, de Nice et de Reims. Un gros effort est fait afin qu'Envole puisse s'installer sur un module Eolebase + eole-web et fonctionne avec un serveur EoleSSO et un annuaire distants.

En 2016, Envole 5 est lancé pour les modules EOLE 2.5. Une montée de version est réalisée pour la plupart des applications qui sont également adaptées afin de pouvoir externaliser leur base de données à l'aide d'EoleDB.

En 2017, Les paquets Envole 5 sont progressivement modifiés afin de s'adapter à la version 2.6 d'EOLE et une version Envole 6 est finalement annoncée au mois d'octobre.

En 2018, l'intégration de Nextcloud entraîne indirectement la fin du support pour Pydio et ownCloud. Certaines applications sont adaptées afin d'être utilisées avec un serveur SSO de type LemonLDAP.

Fin 2019, un dépôt spécifique pour Envole 7 est créé pour les versions EOLE 2.7.1 et supérieures. Le portail historique Posh est définitivement abandonné au profit de ePortail puis de Ninegate, un nouveau portail basé sur Symfony.

En 2021, des synchronisations sont progressivement mises en place afin qu'Envole puisse fonctionner directement avec un annuaire Active Directory, un service de gestion de profils dynamiques appelé Janus est ajouté dans Envole et la sonde statistique DNMA (dispositif national de mesure d’audience) est intégrée nativement.

Principes de fonctionnement

L'authentification 
Le service EoleSSO assure l'authentification au portail Envole.

Lors de la phase d'authentification celui-ci renvoie des informations sur l'utilisateur, ce qui permet, au moyen d'un système de profils, de personnaliser le portail.

Le portail 

Historiquement basé sur le logiciel libre Posh, le portail Envole s'appuie désormais sur Ninegate et propose :
 un système d'onglet pour organiser ses applications ;
 un bureau d'accès rapide aux applications ;
 des widgets pour la gestion du flux d'informations ;
 un réseau social ;
 des profils (onglet, bureau) permettant de personnaliser l'environnement des utilisateurs ;
des blogs par profil ;
des calendriers par profil ;
des projets par profil ;
des chartes et alertes par profil.

Les applications

Les applications intégrées 

De nombreuses applications sous licence libre sont intégrées au portail Envole :

 Balado
 Cahier de textes
 Dokuwiki
 EtherCalc
 EtherDraw
 EtherPad
 FluxBB
 Gepi
 Grr
 
 LimeSurvey
 Mahara
 Mindmaps
 Moodle
 Nextcloud
 OpenSondage
 PhpLDAPadmin
 phpMyAdmin
 Piwigo
 Piwik
 Roundcube
 SACoche
 Scrumblr
 Sympa
 WordPress

Les applications développées par la mutualisation et intégrées 

 Envole Thèmes
 ePortail
 Etherhome
 Janus
 Nineboard
 Ninegate
 Nineschool
 Ninesurvey

Les applications non conservées dans les versions récentes d'Envole 

 Ajaxplorer
 
 Gibii
 ICONITO
 Jappix
 ownCloud
 Posh
 Pydio
 SPIP Eva
 SquirrelMail
 StatusNet
 
 Webcalendar
 Webshare

Voir aussi

Notes et références

Articles connexes 
 Web-services
 Espace numérique de travail (éducation) (ENT)
 Technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement (TICE)
 Learning management system (LMS)

Liens externes 
  Site officiel de la distribution EOLE
 Site officiel de la mutualisation Envole

Plate-forme pédagogique
Ent
Technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement
Logiciel libre
Logiciel